Magaro ist der Familienname folgender Personen:
 John Magaro (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Polli Magaro (1923–2007), US-amerikanische Schauspielerin

Weitere Bedeutung:
 Magaro (Berg), höchster Berg im Galičica-Gebirge im Südwesten Mazedoniens